Napoleon eller Napoleón kan syfta på:

 Napoleonbakelse – en bakelse uppkallad efter Napoleon I
 Napoleon (mynt) – ett franskt guldmynt
 Napoléon (film) – fransk stumfilm från 1927 av Abel Gance
 Napoleon (bok) – en populärhistorisk bok av Herman Lindqvist fran 2004
 Napoleonkrigen – ett samlingsnamn för krigen knutna till Napoleon I
 Code Napoléon – en lagbok som Napoleon I lät upprätta
 Napoleon (soulband) – ett soulband från Uppsala
 Napoléon (slagskepp) – ett franskt slagskepp, världens första ångdrivna krigsskepp 1850–1876
 Napoleonfisk – en fiskart
 Napoleonkomplex – en myt att kortare män är mer aggressiva
 Napoleon Dynamite – en amerikansk independentfilm från 2004
 Napoleons öppning – en schacköppning
 Lille Napoleon – en svensk komedifilm från 1943
 Napoleon-Marsch - en marsch komponerad av Johann Strauss den yngre

Personer
Napoleon I (1769–1821), kejsare av Frankrike 1804–1814 och 1815
Napoleon II (1811–1832), kejsare av Frankrike i några dagar 1815
Napoleon III (1808–1873), kejsare av Frankrike 1852–1870
Napoleon Bonaparte Broward (1857–1910), Floridas guvernör 1905–1909
 Napoleon XIV (1938–), artistnamn för den amerikanske musikern Jerry Samuels

Geografi

Polen 

 Napoleon (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat kłobucki,

USA 

 Napoleon, Indiana, ort, Ripley County, 
 Napoleon, Missouri, ort, Lafayette County, 
 Napoleon, Michigan, ort, Jackson County, 
 Napoleon, North Dakota, countyhuvudort, Logan County, 
 Napoleon, Ohio, countyhuvudort, Henry County, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade USAförgreningar